SEHA liga 2013./14. je treće izdanje regionalne rukometne SEHA lige. Zbog sponzorskih razloga, ovogodišnja sezona liga naziva se SEHA Gazprom South Stream league.

Sudjeluje deset klubova iz sedam država - Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovačke i Srbije. Prvak je drugi put postala momčad Vardara iz Skoplja

Sudionici 
  Meškov, Brest
  Borac m:tel, Banja Luka 
  Lovćen, Cetinje
  NEXE, Našice 
  Croatia osiguranje, Zagreb
  Metalurg,  Skoplje
  Vardar,  Skoplje
  Tatran, Prešov
  Partizan, Beograd 
  Vojvodina, Novi Sad

Ljestvica

Final Four 
Igrao se 11. i 13. travnja 2014. u Novom Sadu.

Polufinala

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Vanjske poveznice 
 Službena web stranica lige

2013-14